Rocambole peut faire référence à :

 Les Exploits de Rocambole, roman de Pierre Alexis de Ponson du Terrail paru en 1858-1859, adapté de nombreuses fois au cinéma et à la télévision ;
 Rocambole, héros du roman de Ponson du Terrail Les Exploits de Rocambole, dont le nom est à l'origine de l'adjectif rocambolesque ;
 La Résurrection de Rocambole, roman de Pierre Ponson du Terrail paru en 1865-1866, suite des aventures de Rocambole ;
 Rocambole, pièce de théâtre d'Anicet Bourgeois et Ernest Blum créée en 1864 ; 
 Rocambole, revue de BD édité par Mon journal ;
 La rocambole ou ail rocambole, une espèce de plante bulbeuse.
 Le Rocambole, bulletin des amis du roman populaire, revue trimestrielle créée en 1997 , publiée par l'Association des amis du roman populaire (ISSN 1253-5885), en association avec Encrage, diffusion Les Belles lettres.

Cinéma 
Rocambole est le titre de plusieurs films, adaptés  du roman de Ponson du Terrail :
La Jeunesse de Rocambole, Les Exploits de Rocambole, Rocambole et l'Héritage du marquis de Morfontaine, série de 3 films muets français réalisés par Georges Denola, sortis en 1914 ;
 Rocambole, film français réalisé par Gabriel Rosca, sorti en 1933 ;
 Rocambole, film franco-italien réalisé par Jacques de Baroncelli, sorti en 1948 ;
 Rocambole (ou Rocambole contre Services secrets), film franco-italien réalisé par Bernard Borderie, sorti en 1963 ;

Télévision 
 Rocambole, feuilleton télévisé  français de Jean-Pierre Decourt, diffusé en 1964, avec Pierre Vernier dans le rôle-titre ;
 Rocambole, série télévisée mexicaine d'Antonio Fernández, diffusée en 1967;
 Marina Loiseau, personnage de fiction.

Notes et références